Lazansky ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Lazansky (1872–1955), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Grafen Lazansky von Bukowa, böhmisches Adelsgeschlecht, auch in Mähren, Polen und Ungarn vertreten (eigentlich Lažansky)
 Jan Graf Lažanský (1857–1932), böhmischer Gutsbesitzer und Parlamentarier
 Prokop Lazansky von Bukowa (1741–1804), österreichischer Staatsmann